Municipio de Otsego puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Otsego (condado de Steuben, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Steuben.
 Municipio de Otsego (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.